Karalus ist der Familienname folgender Personen:
 Birte Karalus (* 1966), deutsche Moderatorin
 Hans-Ulrich Karalus (1923–2009), deutscher Vertriebenenfunktionär
 Michał Karalus, Starost des Powiat Pleszewski 	
 Paul Karalus (1928–2000), deutscher Autor und Regisseur

Siehe auch:
 Karallus